Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1956 года  проводился 5 ноября — 1 декабря в 19 городах Нидерландов по круговой системе под эгидой ФМЖД. В турнире приняли участие 19 спортсменов из 10 стран. Чемпионом мира стал представитель Канады Марсель Делорье.

В чемпионате должна была играть делегация СССР (Куперман, Коврижкин, Шавель, Коган), но из-за событий в Будапеште руководство СССР не допустило их к участию.

Финал

Фотогалерея

Ссылки 
  Статистика чемпионатов на сайте Федерации шашек Нидерландов (англ.) (нидерл.)

Мужчины 1956
Спорт в Нидерландах в 1956 году
1956 год в шашках
Ноябрь 1956 года
Декабрь 1956 года
Чемпионаты мира в Нидерландах
Шашки в Нидерландах
Шашки